Стивен Уиллатс (; род. 1943, Лондон) — британский художник.

Биография 
Окончил Ипсвичскую школу искусств, курс .

Большую часть своих арт-проектов Стивен Уиллатс продолжает десятилетиями, а многие из них, запущенные ещё в 60-е годы, развивает по сей день.

Живёт и работает в Лондоне.

Работы

Ссылки 
 Официальный сайт Стивена Уиллатса

Источники 

Современные художники Великобритании